Алехандро Руис Маркес () (9 июня 1967, Мехико, Мексика) — известный мексиканский актёр театра и кино и певец.

Биография 
Родился 9 июня 1967 года в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1975 году, в фильме Убийца не одинок, когда ему было всего лишь 8 лет, где он сыграл роль Хулио в детстве. После окончания средней школы он поступил в Национальный мексиканский автономный университет, где он учился на факультете бухгалтерского учёта и оставил его с целью продолжения актёрской карьеры. В 1985 году вернулся в кинематограф и ему доверили роль Фелипе Акунья в культовом телесериале Никто кроме тебя, который был продан во многие страны мира и актёр вышел на мировой уровень и с тех пор снялся в 60 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Узурпаторша, Личико ангела, Злоумышленница, Мачеха, Самая прекрасная дурнушка и Я твоя хозяйка также оказались весьма успешными в карьере актёра. Трижды был номинирован на премии Bravo и TVyNovelas, из которых ему удалось одержать победу в двух из них (по одной номинации двух премий).

Певческая карьера 
Начиная с 1998 года выступает как певец и выступает как в Мексике, так и за её пределами. В качестве певца выступал в Венесуэле, Гватемале, Гондурасе и США (Лос-Анджелес, Майами, Чикаго).

Фильмография

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (17 сезонов)
 2008- — Роза Гваделупе (6 сезонов) — Исидро.
 2011- — Как говорится (6 сезонов) — Эрнесто.

Televisa 
 1985 — Никто кроме тебя — Фелипе Акунья.
 1986 — Связанные одной цепью — Маркос.
 1987 — Путь к славе — Хосе Леон Торал.
 1988 — Единокровка — Агустин.
 1990 — Лицо моего прошлого — Рикардо.
 1991 —
 Каприз — Фернандо.
 Пойманная — Октавио.
 1993 — Валентина — Пабло.
 1994 —
 Кристальная империя — Марсело Окампо.
 Полёт орлицы — Хусто Бенитес.
 1996 — Зажжённый факел — Диего Фонкеррада.
 1997 — Эсмеральда — Адриан Лусеро.
 1998 — Узурпаторша — Леандро.
 1999 —
 Мальчик, пришедший с моря — Мартин.
 Рождественская сказка
 2000-01 — Личико ангела — Омеро Анайя Рубалкаба.
 2001 —
 Девятая заповедь — Диего Гаскон.
 Злоумышленница — Хувенсио Менчака.

Фильмы 
 1975 — Убийца не одинок — Хулио (ребёнок).
 1989 — Богиня порта
 1990 — Демоны пустыни

Театральные работы 
 1988 — Боже мой, что беспорядок
 2007 — Лучше на время

Ссылки 
 Интервью с актёром на Youtube.
 Актёр в Facebook.
 Актёр в Твиттере.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Мехико
Актёры по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Актёры Мексики
Певцы и певицы Мексики
Лауреаты премии Bravo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)